Ahmed Yasser (voetballer, 1991), Egyptisch voetballer
 Ahmed Yasser (voetballer, 1994), Qatarees voetballer